Existuje více sakrálních staveb v různých obcích, pojmenovaných Kaple Narození svatého Jana Křtitele:
 Kaple Narození svatého Jana Křtitele (Dolní Kralovice): se nachází u hřbitova, na severním okraji obce Dolní Kralovice, okres Benešov, Středočeský kraj.
 Kaple Narození svatého Jana Křtitele (Kamýk): je šestiboká kaple v lese na jižním úbočí vrchu Plešivec poblíž obce Kamýk, okres Litoměřice, Ústecký kraj.
 Kaple Narození svatého Jana Křtitele (Počeplice): kaple s neorománskými a neogotickými prvky se nachází na návsi obce Počeplice (duchovní správou spadá pod farnost Štětí nad Labem), okres Litoměřice, Ústecký kraj.
 Kaple Narození svatého Jana Křtitele (Trávník): pozdně barokní kaple, která se nachází při okraje obce Trávník, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.

Rozcestníky - místopisné jméno